Asni är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Marrakech-Tensift-Al Haouz, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Asni ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Asni är lite bergig. Runt Asni är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Asni är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Asni är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Marrakech-Tensift-Al Haouz